Бачило — слов'янське прізвище.

Відомі носії:
 Бачило Олександр Геннадійович (*1959) — російський і радянський письменник-фантаст і сценарист.
 Алесь Бачило (1918—1983) — білоруський радянський поет.

Слов'янські прізвища